O Campeonato Paraibano de Futebol de 2010 foi organizado e dirigido pela Federação Paraibana de Futebol, com início no dia 24 de janeiro de 2010 e fim no dia 17 de maio. A transmissão televisiva ficou por conta da TV Correio.

Regulamento 
O Campeonato foi disputado em turno único, dividido em duas fases (classificatória e quadrangular final), cada uma com jogos de ida e de volta e com pontos corridos.

Ao final da primeira fase, após os jogos de ida e volta, os quatro clubes com melhor índice técnico, conforme os critérios de desempate deste Regulamento, classificar-se-ão para a segunda fase.

Os dois últimos clubes classificados ao final da primeira fase descenderão à Segunda Divisão de 2011 e os dois primeiros clubes classificados na Segunda Divisão de 2010 ascenderão à Primeira Divisão de 2011.Os dois primeiros clubes classificados na primeira fase terão direito de disputar, na segunda fase, a última rodada em casa.

Na segunda fase, os quatro primeiros clubes classificados iniciarão com zero ponto e após os jogos de ida e volta, o clube com mais pontos será Campeão.

Se, ao final da segunda fase, houver qualquer empate de pontos ganhos entre clubes, o critério de desempate será a classificação destes na primeira fase do Campeonato.Apenas o campeão terá o direito de disputar a Copa do Brasil de Futebol de 2011.

Participantes

Classificação

Classificação 1ª Fase

Classificação 2ª Fase

Ver também 
 Campeonato Paraibano de Futebol
 Campeonato Paraibano de Futebol - Segunda Divisão
 Copa Paraíba de Futebol
 Federação Paraibana de Futebol

Ligações externas 
 Página Oficial da Federação Paraibana de Futebol

Campeonato Paraibano de Futebol
Futebol de 2010 no Brasil